Radu Albot era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al primo turno da Jack Sock.

In finale Reilly Opelka ha sconfitto Yoshihito Nishioka con il punteggio di 7-5, 64-7, 6-2.

Teste di serie 

 Nick Kyrgios (ritirato)
 Milos Raonic (semifinale)
 Taylor Fritz (primo turno)
 Reilly Opelka (campione)

 John Millman (primo turno)
 Ugo Humbert (semifinale)
 Adrian Mannarino (primo turno)
 Radu Albot (primo turno)

Wildcard 

  Ryan Harrison (secondo turno)
  Brandon Nakashima (quarti di finale)

 Jack Sock (secondo turno)

Qualificati 

  Cameron Norrie (secondo turno)
  Ernests Gulbis (primo turno)

 Noah Rubin (secondo turno)
 Emilio Gómez (primo turno)

Lucky loser 

  Bernard Tomić (primo turno)
  Denis Istomin (primo turno)

 Stefan Kozlov (primo turno)
 Daniel Elahi Galán (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2020